Квадриґа

 Квадриґа — колісниця, яку тягне четвірка коней, запряжених в один ряд
 Квадриґа — щорічна нагорода за прихильність до інновацій, оновлення, новаторський дух у політичній, економічній і культурній діяльності
 Квадриґа — середньовічний метод інтерпретації Святого Письма
 «Вісниківська квадриґа» — назва групи представників «Празької школи» — поетів Є. Маланюка, Олени Теліги, О. Ольжича, Л. Мосендза.
 Квадриґа — група молодих польських поетів (1920-30-х рр.)